Monasterio de las Huelgas puede referirse a: 
 El Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas, en Burgos (España).
 El Monasterio de las Huelgas Reales, en Valladolid (España).